Augustin Janssens (politicus), een Belgisch politicus en lid van het Nationaal Congres
 Augustin Janssens (voetballer), een Belgisch voetballer